Nucleus (lateinisch „Kern“), auch Nukleus, bedeutet allgemein den funktional wesentlichen Kern eines Objekts oder einer Gruppe. Im Speziellen steht der Begriff für:

 Atomkern, den massetragenden Teil im Zentrum eines Atoms
 Kern (Archäologie), Feuersteinblock, von dem Steinzeitmenschen Stücke zur Herstellung von Werkzeugen abschlugen
 Fruchtkern, das samentragende harte Innere einer Kern- oder Steinfrucht
 Galaxiekern, ausgebildetes massereiches Zentrum einer Galaxie, siehe Aktiver Galaxienkern
 Kometenkern, das eisdurchsetzte Festgestein eines Kometen
 Nuklearer Operator, Nuklearer Raum, mathematische Begriffe
 Nucleus (ZNS), eine Ansammlung von Zellkörpern im Zentralnervensystem
 Silbenkern, den zentralen Teil einer Silbe
 Zellkern, ein meist rundlich geformtes Organell eukaryotischer Zellen
 syntaktischer Nukleus, ein in verschiedenen Grammatiktheorien verwendeter Begriff, siehe Kopf (Grammatik)#Köpfe in der Syntax

Nucleus ist der Name von:

 Nucleus (Band), einer britischen Rockjazzformation
 Nucleus (Betriebssystem), Echtzeitbetriebssystem
 Nucleus CMS, einem Weblog Publishing System
 dem Mikrokernel, der im Echtzeitbetriebssystem ChorusOS implementiert ist.
 Nucleus Market, ehemaliger Darknet-Markt

Siehe auch:
 Newcleus, eine elektronische Hip-Hop-Gruppe
 Neocleous